Le mot olim peut désigner :
 olim, expression latine signifiant « autrefois » ou « anciennement » utilisé couramment pour indiquer l'ancienne forme d'un patronyme en généalogie  ;
 les Olim, ensemble historique des quatre premiers registres du parlement de Paris ;
 les immigrants juifs réalisant leur Alya vers Israël.
Homonymie